

Красна Поляна — село, Сандиктауський район, Акмолинська область
 Красна Поляна — село, Тайиншинський район, Північноказахстанська область
 Красна Поляна — село, Шетський район, Карагандинська область

Красна Поляна — хутір, Армавірський міський округ, Краснодарський край
 Красна Поляна — хутір, Брюховецький район, Краснодарський край
 Красна Поляна — селище, Великоберезниківський район, Мордовія
 Красна Поляна — присілок, Давлекановський район, Башкортостан
 Красна Поляна — присілок, Інсарський район, Мордовія
 Красна Поляна — присілок, Красноуфімський міський округ (Натальїнськ), Свердловська область
 Красна Поляна — хутір, Кущевський район, Краснодарський край
 Красна Поляна — селище, Ленінськ-Кузнецький округ, Кемеровська область
 Красна Поляна — селище, Матвієвський район, Оренбурзька область
 Красна Поляна — селище, Новосергієвський район, Оренбурзька область
 Красна Поляна — хутір, Оренбурзький район, Оренбурзька область
 Красна Поляна — селище, Прокоп'євський округ, Кемеровська область
 Красна Поляна — присілок, Совєтський район, Марій Ел
 Красна Поляна — селище, Старошайговський район, Мордовія
 Красна Поляна — присілок, Торбеєвський район, Мордовія
 Красна Поляна — присілок, Шабалінський район, Кіровська область

Красна Поляна — село, Автономна Республіка Крим, Красногвардійський район
 Красна Поляна — село, Автономна Республіка Крим, Чорноморський район
 Красна Поляна — село, Донецька область, Великоновосілківський район
 Красна Поляна — село, Харківська область, Зміївський район

Див. також 
 Червона Поляна